Нальяновы — дворянский род.

Происходит от Петра и Мансура Нальяновых, жалованных поместьями (1622).

Род внесён в VI часть дворянской родословной книги Ярославской губурнии.

Описание герба 
В щите, разделённом горизонтально надвое, в верхней половине, в золотом поле, изображены голубой крест и по сторонам его две розы натурального цвета. В нижней половине, в голубом поле, крестообразно положены две пальмовые ветви и два меча, остриём вверх, а на середине их означена городовая корона.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Щитодержатели: два чёрных орла. Намёт на щите золотой и серебряный, подложенный голубым.

Известные представители 
 Нальянов Василий Мансурович — московский дворянин (1658—1677).
 Нальянов Никита Кириллович — стряпчий (1676), стольник (1682—1692).
 Нальянов Андреян Кириллович — московский дворянин (1677—1692).
 Нальянов Абрам Кириллович — стряпчий (1692).

Примечания

Литература 
 
 Гербовое дело Нальяновых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Ярославской губ. 1856 г. РГИА, ф.1343, оп.26, д.338

Дворянские роды, на гербах которых изображены розы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы